João Mário è il nome proprio di tre calciatori, noti anche senza cognome:
 João Mário (João Mário Naval da Costa Eduardo; 1993) – calciatore portoghese
 João Mário (João Mário Neto Lopes; 2000) – calciatore portoghese
 João Mário (João Mário Nunes Fernandes; 1993) – calciatore guineense